IAD eller iad har flere betydninger:
 Internetafhængighed - engelsk internet addiction disorder
 International Automotive Design - en britisk bilfabrikant
 IATA-lufthavnskode for Washington Dulles International Airport
 ICAO-lufthavnskode for AirAsia India